Berbești több romániai település lehet:

 Bárdfalva, Máramaros megye
 Berbești, Vâlcea megye
 Berbești, Vâlcea megye, Laloșu község